Ча́новский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Новосибирской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Чаны.

География 
Район расположен на западе Новосибирской области. Граничит с Венгеровским, Куйбышевским, Барабинским, Купинским, Чистоозёрным и Татарским районами Новосибирской области. На территории района расположено крупнейшее в Западной Сибири озеро Чаны.

Территория района по данным на 2008 год — 551,5 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 335,2 тыс. га (60,8 % всей площади). Протяжённость района с севера на юг составляет 98 км и с запада на восток — 104 км.

История 
Район образован в 1925 году в составе Барабинского округа Сибирского края. В 1930 году Сибирский край был разделён на западную и восточную части, и Еланский район оказался в составе Западно-Сибирского края (округа были при этом упразднены). В 1937 году район был включён в состав новообразованной Новосибирской области.

Достопримечательности 
Чановский район богат на разного рода достопримечательности.

Памятники природы 

 Памятник природы регионального значения «Остров Медвежий»;
 Памятник природы регионального значения «Остров Узкоредкий»;
 Озеро Карачи и карачинский источник минеральной воды.

Памятники истории 

 Водонапорная башня, р.п. Чаны;
 Старинная торговая лавка купца П.И. Мельникова на старом Московском тракте, с. Покровка ;
 Церковь Святого Николая Чудотворца, д. Блюдцы;
 Дом священника, д. Блюдцы;
 Чановский краеведческий музей, р.п. Чаны;
 Центр национальных культур, р.п. Чаны.

Памятники археологии 
В районе обнаружено 18 археологических памятников эпохи неолита, раннего и развитого бронзового века. Древнейшие из них позволяют реконструировать жизнь в зоне Барабинской лесостепи 14-13 лет назад:

 Курганный могильник у села Осинцево,
 Городище и памятник — поселение вблизи села Старая Преображенка,
 Рукотворные холмы (курганы) от сёл Сергино, Погорелка, через Тайлаково до Венгерово.

Охотничьи угодья 

 Охотничье хозяйство «Черниговское», Блюдчанский сельсовет

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Чаны) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 14 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 13 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Чановском районе 66 населённых пунктов.

Экономика 
Промышленность района сосредоточена в основном в Чанах: маслозавод (работает под руководством директора из Красносельска), маслосырбаза (сдаёт помещения в аренду), мясокомбинат, хлебокомбинат, завод по разливу минеральной воды «Чистозерье». Вне районного центра — завод по розливу минеральной воды «Карачинская» в п. Озеро-Карачи.

Сельскохозяйственным производством заняты 17 сельскохозяйственных предприятий, опытное поле Академии сельскохозяйственных наук, два подсобных хозяйства, 92 фермерских хозяйства. Из них наиболее крупными являются хозяйства: «Советская Родина», «Блюдчанское», «Красносельское», «Щегловское».

Транспорт 
Через район проходит автодорога федерального значения  «Байкал» и участок Транссибирской железнодорожной магистрали «Новосибирск—Татарск». Протяжённость автомобильных дорог — 455,5 км, из них с твёрдым покрытием — 440,6 км.

Выдающиеся жители 
Герои Советского Союза:

 Байдуков Георгий Филиппович;
 Беликов Василий Иванович;
 Бенеш Николай Алексеевич;
 Булаев Александр Дмитриевич;
 Юрченко Пантелей Данилович;
 Яценко Петр Григорьевич.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации района
 Официальный сайт администрации районного центра
 На сайте администрации Новосибирской области
 На сайте Новосибирского областного совета депутатов
 Перечень муниципальных образований Новосибирской области